La princesse Gundelinde de Bavière (en allemand, Gundelinde Maria Josepha Prinzessin von Bayern), née le  à Munich, et morte le  au château de Moos, est un membre de la Maison de Wittelsbach.

Biographie

Famille 
Gundelinde de Bavière, née au palais royal de Munich en 1891, est la neuvième fille et dernière des treize enfants de Louis III de Bavière et de Marie-Thérèse de Modène.

Mariage et descendance 
Elle épouse à Wildenwart le  Johann Georg comte von Preysing-Lichtenegg-Moos (château de Moos le  - Munich le ), seigneur fidéicommissaire de Moos et Kronwikel, fils de Konrad comte von Preysing-Lichtenegg-Moos (1843-1903) et de Christiane comtesse von Arco-Zinneberg (1852-1923). 

Deux enfants sont issus de cette union :
 Johann Kaspar comte von Preysing-Lichtenegg-Moos (né au château de Moos le  et mort au combat à Zug, Vorarlberg, le ), chef de sa maison à la mort de son père, en 1924, sans alliance ;
 Maria Theresia comtesse von Preysing-Lichtenegg-Moos (née au château de Moos le  où elle est morte le ), épouse en premières noces, en 1940, Maria Ludwig Gottfried comte von Arco-Zinneberg (1913-1942), puis en secondes noces, en 1943, le frère de ce dernier Maria Ulrich Philipp Caspar comte von Arco Zinnerberg (1917-1980), dont postérité des deux unions. De son second mariage, est notamment né Riprand comte d'Arco-Zinneberg (1955-2021), beau-père de Jean-Christophe Napoléon.

Mort et funérailles 
Le , Gundelinde de Bavière, veuve depuis 1924, meurt au château de Moos, dont elle était la propriétaire, à l'âge de . Elle est inhumée à Moos, le  suivant.

Honneurs 
Gundelinde de Bavière est :
  Dame d'honneur de l'ordre de Thérèse (Royaume de Bavière) ;
  Dame de l'ordre de Sainte-Élisabeth (Royaume de Bavière).

Ascendance

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ordre de succession à l'ancien trône de Bavière

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 
 
 

Maison de Wittelsbach
Récipiendaire de l'ordre de Thérèse
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Élisabeth
Naissance en août 1891
Naissance à Munich
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès en août 1983
Décès en Bavière
Décès à 91 ans
Princesse de Bavière du XIXe siècle
Princesse de Bavière du XXe siècle